Haplohymenium är ett släkte av bladmossor. Haplohymenium ingår i familjen Anomodontaceae. 

Haplohymenium är enda släktet i familjen Anomodontaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Haplohymenium